Vicente Climent puede referirse a:

 Vicente Climent, (1895-1950), actor de cine y teatro y cantante nacido en España y con trayectoria en Argentina.
 Vicente Climent Navarro (1872-1923), pintor español.